Le psaume 112 peut désigner :
 le psaume 112 (111) : psaume 112 selon la numérotation hébraïque, psaume 111 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 113 (112) : psaume 113 selon la numérotation hébraïque, psaume 112 selon la numérotation grecque.

 le Psaume 112 d'Anton Bruckner.